Kovats oder Kováts ist der Familienname folgender Personen:

 Barna Kováts (1920–2005), ungarisch-österreichischer Gitarrist, Komponist und Herausgeber
 Ervin Kováts (1927–2012), ungarisch-schweizerischer Chemiker
 Mirko Kovats (* 1948), österreichischer Unternehmer
 Victor Kovats († 2013), ungarischer Extremsportler und Stuntman